Capital Bra (кириллицей: Капита́л бра; наст. имя: Владислав Баловацький) — немецкий рэпер русско-украинского происхождения. Также известен как просто Capital и как Joker Bra. Дебютировал с альбомом Kuku Bra в 2016 году. За свою карьеру выпустил семь студийных альбомов, последний вышел 10 марта 2022 года.

В 2018 году с восемью синглами поднимался на 1-е место в Германии, поставив национальный рекорд по количеству песен одного исполнителя, занимавших первую позицию в течение одного года, и приблизившись к рекорду по общему количеству хитов номер 1 в этой стране за всё время (у групп Boney M и Sweet по 8, у группы ABBA 9, у Beatles 11).

Кроме того, по итогам 2018 года он стал в своей стране самым прослушиваемым через стриминговые сервисы музыкальным исполнителем.

Биография 
Согласно публикациям в прессе, родился в 1994 году в Сибири, позднее жил в Днепропетровске, в 2000-х годах переехал с мамой в Германию, в берлинский район Альт-Хоэншёнхаузен.

Начал читать рэп в 11 лет. В 2014 году начал выступать на берлинской баттл-площадке «Рэп по средам» () и был признан лучшим новичком сезона. В январе 2016 году выпустил первый альбом, озаглавленный Kuku Bra и достигший 32-й позиции в национальном чарте Германии.

В феврале и сентябре 2017 года выпустил второй и третий альбомы — Makarov Complex (2-я позиция в Германии и 1-я в Австрии) и Blyat (3-я позиция в Германии и Австрии). 6 апреля 2018 года выпустил сингл  («5 песен за одну ночь»). Эта песня стала прорывной для исполнителя, с ней он впервые поднялся на первое место немецкого хит-парада. Затем последовали синглы «Neymar» (27 апреля), «One Night Stand» (25 мая) и «Berlin lebt» (7 июня), все также поднявшиеся на 1-е место.

22 июня 2018 года у него вышел четвёртый альбом . Альбом достиг 1-го места в Германии, Австрии и Швейцарии. В Германии был сертифицирован золотым.

6 июля вместе с Бушидо и Самрой выпустил сингл «Für euch alle» (1-е место в Германии).

Следующий сингл, «Melodien» (с участием Жужу), стал шестой подряд песней Капитала Бра, поднявшейся на 1-е место в его родной стране.

С октября начал выпускать синглы с песнями, которые потом появятся на пятом альбоме: «Fightclub» (feat. Samra & AK Ausserkontrolle, 12 октября, 3-е место в Германии), «Roli Glitzer Glitzer» (feat. Luciano & Eno, 19 октября, 1-е место), «Allein» (26 октября, 2-е место), «Ich liebe es» (feat. Xatar & Samy, тоже 26 октября, 3-е место).

2 ноября 2018 года выпустил пятый альбом Allein (2-е место в Германии).

Далее последовали синглы с новыми песнями: «Feuer» (30 ноября, 4-е место в Германии), «Benzema» (21 декабря, 1-е место).

В январе 2019 года подписал контракт с Universal Music. Первый его альбом на этом лейбле называется CB6 и вышел 26 апреля.

25 января Капитал Бра выпустил ещё один сингл с новой песней, «Prinzessa» (1-е место в Германии, Австрии и Швейцарии). При этом в Швейцарии песню не пустили на радио из-за «оскорбительного содержания» (а именно слова «Hurentochter»).

В феврале 2019 года Капитал Бра выпустил песню «Capital Bra je m’appelle». Она достигла 3-го места в Германии, 1-го в Австрии и 4-го в Швейцарии.

В марте 2019 года Капитал Бра с интервалом в неделю выпустил совместный сингл с Самрой — «Wir ticken» и кавер на песню группы Modern Talking «Cheri, Cheri Lady» — «Cherry Lady». Обе песни дебютировали на 1-м месте в Германии.

Музыкальный стиль и тексты песен 
По стилю Капиталя Бра можно отнести к штраcсенрэпу. Его визитной карточкой является использование в песнях русских слов. Более того, в некоторых его песнях на русском языке исполняются значительные фрагменты.

Сценический псевдоним 
Бра — сокращение от русского слова «брат» (или «братан»). Поэтому псевдоним «Capital Bra» можно понять как «Столичный брат».

Дискография 

 См. страницу дискографии в английской Википедии.
 Kuku Bra (2016)
 Makarov Komplex (2017)
 Blyat (2017)
  (2018)
 Allein (2018)
 CB6 (вышел 26 апреля 2019)
 CB7 ( вышел 17 сентября 2020)

Примечания

Ссылки 

Рэперы Германии